Le mot frappe peut désigner plusieurs choses :

Numismatique 
 la frappe désigne d'abord l'action de frapper, au moyen d'une presse, un flan entre deux coins pour obtenir une monnaie.
 la frappe,  ou , désigne également l'orientation des faces d'une pièce.

Informatique, mécanographie 
 La frappe désigne le fait de taper un texte sur un clavier (d'ordinateur, de machine à écrire ou autre).
 Une faute de frappe est alors une erreur de saisie avec l'utilisation d'un clavier.

Autre 
 Une frappe est l'action de frapper, donner des coups ;
 les frappe sont des beignets corses.